Frank Corbett »Flash« Foyston, kanadski hokejist in hokejski trener, * 2. februar 1891, Minesing, Ontario, Kanada, † 19. januar 1966, Seattle, Washington, ZDA. 

Igral je na položaju napadalca za NHA moštvo Toronto Blueshirts, PCHA moštvo Seattle Metropolitans in NHL moštvo Detroit Cougars. Njegova igralska kariera je trajala okoli 24 let. Leta 1958 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Kariera
Foyston je amaterski hokej na ledu igral za moštvi Barrie Athletic Club in Toronto Eaton's. Leta 1912 se je preselil k NHA moštvu Toronto Blueshirts, s katerim je leta 1914 tudi osvojil Stanleyjev pokal. V sezoni 1915/16 je že igral za PCHA moštvo Seattle Metropolitans, ki ga je pripeljal do osvojitve Stanleyjevega pokala leta 1917. Seattle Metropolitans je s tem postal prvi ameriški klub, ki je osvojil pokal. Pokal je osvojil tudi leta 1925 z moštvom Victoria Cougars. 

Od 1930 do 1931 je deloval kot trener IHL moštva Syracuse Stars in kot trener Can-Am moštva Bronx Tigers od 1931 do 1932. Foyston je kasneje deloval kot skavt NHL moštva Detroit Red Wings, po koncu kariere v hokeju na ledu pa je upravljal puranji ranč v Port Orchardu. 

Leta 1958 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL. 

Umrl je januarja 1966 v starosti 74 let v Seattlu. V Seattlu je tudi pokopan, in sicer na pokopališču Evergreen-Washelli Memorial Park and Funeral Home.

Pregled kariere

|-
| Barrie Athletic Club
| OHA-Ml.
| 08/09
|
| 6
| 17
| 0
| 17
|
| 9
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Barrie Athletic Club
| OHA-Ml.
| 09/10
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Barrie Athletic Club
| OHA-Sr.
| 10/11
|
| 6
| 14
| 0
| 14
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Toronto Eaton's
| TMHL
| 11/12
|
| 6
| 15
| 0
| 15
|
| 
|
| 4
| 5
| 0
| 5
| 
| 9
|-
| Toronto Blueshirts
| NHA
| 12/13
|
| 16
| 8
| 0
| 8
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Toronto Blueshirts
| NHA
| 13/14
|
| 19
| 16
| 2
| 18
|
| 8
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 0
|-
| Toronto Blueshirts
| Stanleyjev pokal
| 13/14
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 3
| 2
| 0
| 2
| 0
| 3
|-
| Toronto Blueshirts
| NHA
| 14/15
|
| 20
| 13
| 9
| 22
|
| 11
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Toronto Blueshirts
| NHA
| 15/16
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Seattle Metropolitans
| PCHA
| 15/16
|
| 18
| 9
| 4
| 13
|
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Seattle Metropolitans
| PCHA
| 16/17
|
| 24
| 36
| 12
| 48
|
| 51
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Seattle Metropolitans
| Stanleyjev pokal
| 16/17
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 4
| 7
| 3
| 10
| 0
| 3
|-
| Seattle Metropolitans
| PCHA
| 17/18
|
| 13
| 9
| 5
| 14
|
| 9
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 3
|-
| Seattle Metropolitans
| PCHA
| 18/19
|
| 18
| 15
| 4
| 19
|
| 0
|
| 2
| 3
| 0
| 3
| 
| 0
|-
| Seattle Metropolitans
| Stanleyjev pokal
| 18/19
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 5
| 9
| 1
| 10
| 
| 0
|-
| Seattle Metropolitans
| PCHA
| 19/20
|
| 22
| 26
| 3
| 29
|
| 3
|
| 2
| 3
| 1
| 4
| 
| 0
|-
| Seattle Metropolitans
| Stanleyjev pokal
| 19/20
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 5
| 6
| 1
| 7
| 
| 7
|-
| Seattle Metropolitans
| PCHA
| 20/21
|
| 23
| 26
| 4
| 30
|
| 10
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 0
|-
| Seattle Metropolitans
| PCHA
| 21/22
|
| 24
| 16
| 7
| 23
|
| 25
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 3
|-
| Seattle Metropolitans
| PCHA
| 22/23
|
| 30
| 20
| 8
| 28
|
| 21
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Seattle Metropolitans
| PCHA
| 23/24
|
| 30
| 17
| 6
| 23
|
| 8
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 0
|-
| Victoria Cougars
| WCHL
| 24/25
|
| 27
| 6
| 5
| 11
|
| 6
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| 
| 2
|-
| Victoria Cougars
| Stanleyjev pokal
| 24/25
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| 
| 0
|-
| Victoria Cougars
| WHL
| 25/26
|
| 12
| 6
| 3
| 9
|
| 8
|
| 3
| 2
| 0
| 2
| 
| 4
|-
| Victoria Cougars
| Stanleyjev pokal
| 25/26
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| Detroit Cougars
| NHL
| 26/27
|
| 41
| 10
| 5
| 15
|
| 16
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Detroit Cougars
| NHL
| 27/28
|
| 23
| 7
| 2
| 9
|
| 16
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Detroit Olympics
| Can-Pro
| 27/28
|
| 19
| 3
| 2
| 5
|
| 14
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Detroit Olympics
| Can-Pro
| 28/29
|
| 42
| 18
| 6
| 24
|
| 20
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| 
| 9
|-
| Detroit Olympics
| IHL
| 29/30
|
| 31
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| 
| 
| 30/31
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Bronx Tigers
| Can-Am
| 31/32
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 471
| bgcolor="#7FFF00" | 309
| bgcolor="#7FFF00" | 88
| bgcolor="#7FFF00" | 397
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 255
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 60
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 49
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 45
|}

Zunanje povezave
 
 
 

Kanadski hokejski napadalci
Kanadski hokejski trenerji
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Hokejisti Barrie Athletic Club
Hokejisti Toronto Eaton's
Hokejisti Toronto Blueshirts
Hokejisti Seattle Metropolitans
Hokejisti Victoria Aristocrats
Hokejisti Detroit Cougars
Hokejisti Detroit Olympics
Hokejisti Bronx Tigers
Trenerji Syracuse Stars
Trenerji Bronx Tigers